La Réponse est le vingt-septième et avant-dernier volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

L'apparition des Sushin 

Face à Kenshin, Heishin Wu prend ses amis pour des subordonnés. Il ordonne alors à ses quatre gardes du corps d'éliminer le groupe. Yahiko, Sanosuké, Aoshi et Hajimé se retrouvent alors chaun face à un des quatre soldats.

Saïtô vs Seiryû 

Seiryû parvient à percer le secret de la technique « gatotsu » de Saitô, mais ce dernier réussit à vaincre en attrapant son adversaire par le visage.

Aoshi vs Suzaku 

Suzaku, par ses techniques perfectionnées d'imitation, rend à Aoshi tous ses coups de sabre à l'identique, voire plus rapidement. Aoshi utilise alors ses techniques de kenpō pour vaincre son adversaire.

Sanosuké vs Byakko 

Byakko, tout comme Sanosuké, utilise ses pieds et poings pour combattre. Mais Sanosuké ne ressent rien tellement les coups sont faibles, et vainc son adversaire par une nouvelle technique à deux poings.

Yahiko vs Genbu 

Genbu, avec son nunchaku, tente de briser l'arcane de l'école Kamiya, mais Yahiko réussit à bloquer l'arme de son adversaire juste au bon moment, et le terrasse.

Voyant la défaite de ses quatre soldats, Heishin s'enfuit et se heurte à Enishi.

Le tigre et le dragon, de nouveau 

Enishi arrive sur la plage. Bientôt suivi de Kaoru. Remerciant ses amis de leurs efforts, Kenshin demande à Kaoru d'attendre qu'il vienne la chercher, puis fait face à Enishi, déclarant accepter l'intégralité du combat.

Violent duel de sabres 

La bataille s'engage, et les deux adversaires sont à égalité. Enishi demande alors à Kenshin de s'affronter dans un duel en hauteur, ce qu'il accepte.

Le Hiten Mitsurugi sous pression 

Au signal le duel commence, et Enishi prend l'avantage, sautant plus haut que Kenshin et le mettant à terre. Kenshin se relève pour poursuivre le combat.

La réponse 

Enishi enchaîne plusieurs attaques sur Kenshin, qui se relève à chaque fois. Enishi demande alors à Kenshin de se suicider, pour expier ses crimes.

Mais Kenshin refuse, disant que sa vérité, qui lui permettra d'expier ses fautes et la mort de Tomoe, est de lutter jusqu'à la fin de sa vie, avec son sabre et son cœur, pour aider les gens et protéger ceux qui lui sont chers.

Nerfs en folie 

Les nerfs littéralement à fleur de peau sous l'action de la rage et de la haine combinées, sa vitesse et force décuplées, Enishi devient bien plus fort que Kenshin, qui cependant ne renonce pas et utilise une technique du Hiten Mitsurugi.

Le dos d'un homme | Vers une nouvelle génération

Volume de Kenshin le vagabond